elektromos feszültség
 felületi feszültség
 mechanikai feszültség